Jalil Lespert (né en 1976), acteur et réalisateur français ;
Yaniss Lespert (né en 1989), acteur français, frère du précédent.
Patronyme français